Vallois bezeichnet:
 Vallois, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moiselle
 Henri-Victor Vallois (1889–1981), französischer Anthropologe, Paläontologe und Anatom
 Philippe Vallois (* 1948), französischer Regisseur

Siehe auch:
 Les Vallois
 Valois (Begriffsklärung)